Корбі () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Корбі () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Корбі.
 Корбі () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Уча.